Quake peut désigner :
 Quake, une série de jeux vidéos de tir à la première personne dirigée et conçue par John Carmack ;
 Quake, le premier jeu de la série ;
 Quake II, le deuxième jeu de la série ;
 Quake III Arena, le troisième jeu de la série ;
 Quake 4, le quatrième jeu de la série ;
 Quake Champions, le cinquième jeu de la série.